Dieser Artikel beinhaltet die Ergebnisse des CFR Cluj bei internationalen Pokalwettbewerben.

Einzelnachweise 

Liste (Fußball)
Cluj, CFR